Cerro Tololo peut se référer à :
 Cerro Tololo, un mont de la cordillère des Andes situé au Chili ;
 L'Observatoire interaméricain du Cerro Tololo, un observatoire astronomique situé au sommet de ce mont.